Atarrabia är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Atarrabia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Atarrabia är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Atarrabia. Runt Atarrabia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km sydväst om Atarrabia. Trakten runt Atarrabia består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra